Termin -{OGDC}- ima više značenja.
 Oksoglutarat dehidrogenaza (sukcinil-transfer), enzim
 -{Oil and Gas Development Company}-, pakistansko preduzeće